Абра () — провинция Филиппин, в Кордильерском административном регионе. Площадь составляет 3 975,6 км². Административный центр — город Бангед.

География 
Провинция расположена в северной части острова Лусон, не имеет выхода к океану. Граничит с провинциями Северный Илокос и Апаяо (на севере), Южный Илокос (на западе), Горная (на юге) и Калинга (на востоке). Территория окружена горными хребтами. Крупнейшая река провинции также носит название Абра.

Население 
Население по данным на 2010 год составляет 234 733 человек. Плотность населения составляет 59,04 чел./км².
Большинство населения провинции — около 71,9 % составляют илоки; 18,7 % — тингианы; 4,5 % — ибанаги; 3,2 % — апайо; 0,4 % — тагалы. Наиболее распространённые языки — илоканский и итнегский.

Административное деление 
В административном отношении делится на 27 муниципалитетов:

Экономика 
Основу экономики составляет сельское хозяйство, основные культуры: рис, кукуруза, кофе, табак и кокосы. Развито животноводство, чему способствуют обширные пастбища.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Данные переписи населения 2007 года 

Провинции Филиппин
Лусон